Taura – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Taura – comune della Sassonia, in Germania